Crazy Horse (circa 1840–1877) - (Calul Nebun) - a fost un șef de trib amerindian Sioux.

Crazy Horse ori Krazy Horse s-ar mai putea referi la:

Cluburi de noapte 
 Crazy Horse (cabaret), club de noapte din 
 Crazy Horse, Stockholm, fostă tavernă din Stockholm, capitala Suediei
 The Crazy Horse, cabaret și club de noapte din 
 Crazy Horse, club de noapte ficțional condus de personajul  Adriana La Cerva din serialul de televiziune The Sopranos

Filme 
 Crazy Horse (film), western din anul 1996
 Chief Crazy Horse (film), western din anul 1955 cu actorul Victor Mature

Muzică 
 Crazy Horse (band), formație rock americană, asociată cu muzicianul Neil Young
 Crazy Horse (album)
 Crazy Horse (album Paradiso Girls)
 Crazy Horses (cântec), melodie din 1972 a grupului muzical The Osmonds

Pseudonime ale unor americani și englezi 
 Charles Bennett (luptător) (născut în 1979), luptător american de arte marțiale
 Kandia Crazy Horse, muzician și critic de muzică rock american
 Mike Cuellar (1937–2010), jucător profesionist de baseball american 
 Emlyn Hughes (1947–2004), fotbalist englez
 Lewis Moody (născut în 1978), jucător profesionist de rugby din 
 Ángel Pagán (născut în 1981), jucător profesionist american de baseball din Puerto Rico
 Ram Vaswani (născut în 1970), jucător profesionist de poker

Alte utilizări 
 Crazyhorse (revistă), revistă literară americană specializată în publicarea de lucrări de ficțiune, poezie și eseuri
 Crazy Horse rifle, pușcă de vânătoare
 Crazy Horse, numele inițial al proiectului Thunder Horse Oil Field al companiei British Petroleum

Altele 
 Crazy Horse Memorial, un complex comemorativ celebrând șeful de trib nativ american
 Crazy Horse Too, fost club de noapte din zona orașului Las Vegas cunoscută ca  Las Vegas Strip

Nume proprii